Котто́н () — англосаксонське прізвище, що походить від топонімів, таких як Coton, Cottam і Cotham, які, у свою чергу, беруть початок від давньоанглійського слова cot, що означає «котедж» або «хата», і (не пов'язане) французьке прізвище, як зменшувальна форма від cotte, що означає «кольчуга».

Відомі носії прізвища:
  (;  1965) — американський живописець у жанрі гіперреалізму.
 Герольд Коттон (; 1902—1984) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Джеймс Коттон (; 1935—2017) — американський блюзовий виконавець.
 Джеймс Коттон (;  1975) — американський баскетболіст.
  (, уроджена — Джозі Джонс, ;  1956) — американська поп співачка і акторка.
  (; 1881—1967) — французька громадська діячка, фізик.
 Енні Коттон (;  1975) — співачка і акторка франкоканадського походження.
  (; 1891—1948) — американська акторка.
  (; 1571—1631) — англійський бібліофіл і антиквар, творець .
 Том Коттон (;  1977) — американський політик.
 Франк Альберт Коттон (; 1930—2007) — американський хімік.
  (; 1630—1687) — англійський поет.

Примітки 

Топонімічні прізвища